Dárdai Pál (1951–2017) labdarúgó (Pécsi MSC), edző
 Dárdai Pál (1976) válogatott labdarúgó (Hertha BSC), edző
 Dárdai Palkó (1999) labdarúgó (Hertha BSC)